Појам "Мокса" може се односити на следеће појмове:

 Мокса (Немачка) - општина је у немачкој савезној држави Тирингија
 Мокса (алтернативна медицина) - облик традиционалне кинеске медицине